Mestre Zé Paulo, nome artístico de José Paulo Miranda (Apiacá, 15 de março de 1937 — Rio de Janeiro, 13 de junho de 2005) foi um violinista e cavaquinista brasileiro.

Violinistas do Espírito Santo
Cavaquinistas do Espírito Santo
Naturais de Apiacá